

Persone

Altro 
4155 Watanabe – asteroide
 Watanabe – cognome giapponese
Watanabe E9W – idrovolante da ricognizione
Watanabe Tekkōsho kabushiki kaisha – industria aeronautica giapponese di armamenti divenuta in seguito Kyūshū Hikōki